

Geografia

Argentyna 
 Santa Fe – miasto
 Santa Fe – prowincja

Ekwador 
 Santa Fe – wyspa w archipelagu Galapagos

Hiszpania 
 Santa Fe – miejscowość w prowincji Grenada

Honduras 
 Santa Fé – gmina

Panama 
 Santa Fe – dystrykt prowincji Darién
 Santa Fe – corregimiento w dystrykcie Santa Fe, Darién
 Santa Fe – dystrykt prowincji Veraguas
 Santa Fe – corregimiento w dystrykcie Santa Fe, Veraguas

Stany Zjednoczone 
Miejscowości
 Santa Fe – miasto w stanie Nowy Meksyk, w hrabstwie Santa Fe
 Santa Fe – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Galveston
 Rancho Santa Fe – miejscowość w stanie Kalifornia, w hrabstwie San Diego 
Gminy
 Gmina Santa Fe (ang. Santa Fe Township) w stanie Illinois, w hrabstwie Clinton
 Gmina Santa Fe (ang. Santa Fe Township) w stanie Kansas, w hrabstwie Pawnee
Hrabstwa
 Hrabstwo Santa Fe w stanie Nowy Meksyk
Pozostałe
 Santa Fe – krater uderzeniowy w stanie Nowy Meksyk

Inne 
 Santa Fe – model samochodu sportowo-użytkowego południowokoreańskiej marki Hyundai